Degrassi bezeichnet:

Attilio Degrassi (1887–1969), italienischer Epigraphiker

 ein Franchise von kanadischen Kinder- und Jugendserien
 Bei uns und nebenan, die Originalserie des Franchise (1979–1986)
 Degrassi Junior High, die zweite Serie in dem Franchise (1987–1989)
 Degrassi High, die dritte Serie in dem Franchise und eine direkte Fortsetzung von Degrassi Junior High (1989–1991)
 Degrassi: The Next Generation, in der zehnten Staffel in Degrassi umbenannt, die vierte Serie in dem Franchise (2001–2015)
 Degrassi: Die nächste Klasse, die direkte Fortsetzung von Degrassi: The Next Generation (seit 2016)